Редуктор (, від reduco — «відсуваю, відвожу назад») — термін, що має кілька значень:
 Редуктор — механізм зубчастої передачі, що зменшує швидкість обертання при передаванні руху від одного вала до іншого.
 Редуктор — прилад для зниження і підтримки постійного тиску робочого середовища (рідини або газу), що подаються трубопроводом та встановлюються, наприклад, на виході з балона або іншої ємності.
 Газовий редуктор
 Редуктор тиску води